Navarrai Anna (1451–1477) navarrai trónkövetelő, IV. Károly navarrai király természetes lánya
Navarrai Anna (1492–1532),a Navarrai Királyság (Alsó-Navarra) régense, I. (Foix) Katalin navarrai királynő és III. (Albret) János navarrai király elsőszülött gyermeke